One Piece (ワンピース Wanpīsu) is een doorlopende Japanse manga geschreven door Eiichiro Oda.

Lijst van volumes 

Toei Animation
Original Video Animation
One Piece